Geoffroi III de Pompadour (1430-1513), évêque d'Angoulême puis de Périgueux et enfin du Puy-en-Velay, grand aumônier de France, président de la cour des comptes de Paris.
 Antoine de Pompadour (-1496), évêque de Condom, frère du précédent.
 Geoffroi IV de Pompadour (1496-1552), évêque de Périgueux, neveu des précédents.
 Madame de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour (1721-1764), fut une maîtresse célèbre du roi Louis XV.

Cette dernière a pris ou laissé son nom :
 à Arnac-Pompadour, souvent simplement appelé Pompadour, une commune française, située dans le département de la Corrèze connue pour ses activités équestres et qui a donné son nom au marquisat de Pompadour ;
 au carrefour Pompadour, un carrefour situé dans le Val-de-Marne en région parisienne ;
 à la coiffure Pompadour, une coiffure consistant à tirer les cheveux vers le haut (de manière à dégager le front) ;
 à la gare de Créteil-Pompadour (Val-de-Marne), sur la ligne D du RER d'Île-de-France, près du carrefour Pompadour ;
 à la gare de Pompadour (Corrèze), sur la ligne de Nexon à Brive-la-Gaillarde ;
 à la pomme de terre Pompadour, une variété de pomme de terre à chair ferme.

En fiction
 Pompadour est un conseiller du roi Babar.

Voir aussi 
 Appartement de la marquise de Pompadour au château de Versailles,
 Le Pompadour des Percherons, une pièce de théâtre d'Eugène Labiche.